A Doo-Wops & Hooligans a debütáló stúdióalbuma az amerikai énekes-dalszerző Bruno Marsnak. Az album 2010. október 4-én jelent meg az Egyesült Államokban.

Az album dalai

Helyezések
{| class="wikitable sortable plainrowheaders" style="text-align:center"
|-
! scope="col" style="width:17em;" | Ország (2010–13)
! scope="col" | Csúcshelyezés
|-
! scope="row" | Ausztrália
|2
|-
! scope="row" | Ausztria
|2
|-
! scope="row" | Belgium(Vl)
|1
|-
! scope="row" | Belgium (Wa)
|14
|-
! scope="row" | Dánia
|3
|-
! scope="row" | Egyesült Államok
|3
|-
! scope="row" | Egyesült Királyság
|1
|-
! scope="row" | Finnország
|3
|-
! scope="row" | Franciaország
|13
|-
! scope="row" | Hollandia
|1
|-
! scope="row" | Horvátország
|19
|-
! scope="row" | Írország
|1
|-
! scope="row" | Japán
|18
|-
! scope="row" | Kanada
|1
|-
! scope="row" | Lengyelország
|7
|-
! scope="row" | Magyarország
|29
|-
! scope="row" | Mexikó
|5
|-
! scope="row" | Németország
|1
|-
! scope="row" | Norvégia
|10
|-
! scope="row" | Olaszország
|11
|-
! scope="row" | Portugália
|6
|-
! scope="row" | Spanyolország
|9
|-
! scope="row" | Svájc
|1
|-
! scope="row" | Svédország
|6
|-
! scope="row" | Taivan
|2
|-
! scope="row" | Új-Zéland
|2

Források

2010 nagylemezei
A UK Albums Chart listavezetői
Bruno Mars-albumok